Nieuw Nederland (partij): een Nederlandse politieke partij die deelnam aan de Tweede Kamerverkiezingen 2010.
 Nieuw Nederland (tijdschrift): een Nederlands nationaalsocialistisch tijdschrift dat verscheen tussen 1934 en 1944.
 Nieuw-Nederland: een 17e-eeuwse Nederlandse kolonie aan de oostkust van de huidige Verenigde Staten van Amerika.